Osoby o tym nazwisku:
 Alfred Hausner (1822, Brody – 1887 Brody) – bankier, kupiec i polityk
 Alfred Wojciech Hausner (1887, Dornbach – 1953, Kraków) – major audytor Wojska Polskiego.
 Andrzej Hausner (ur. 1981, Katowice), polski aktor
 Artur Hausner (1870, Kończyce – 1941, Woroneż), polski polityk
 Bernard Hausner (1874, Czortków – 1938, na terytorium Palestyny), żydowski syjonista
 Jerzy Krzysztof Hausner (ur. 1949, Świnoujście), polski polityk i ekonomista
 Krzysztof Hausner (1944, Kraków – 2004, Kraków), polski piłkarz, napastnik, prawoskrzydłowy
 Otto Hausner (1827, Brody – 1890, Lwów), polski historyk sztuki, polityk, pisarz
 Roman Hausner (1883, Lwów – 1947, Londyn), polski prawnik
 Siegfried Hausner (1952 – 1975), niemiecki lewicowy terrorysta
 Wojciech Hausner (ur. 1957, Kraków), polski polityk, nauczyciel, historyk, samorządowiec